

Patronyme
 Alain Manaranche (19?-), chanteur français.
 André Manaranche (1927-2020), théologien catholique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme